Majordom lahko pomeni več stvari:
 Upravnik Dvora 
  varuh krone (Tolkienov mitologija)